Kõpu kan syfta på:

Geografi

Estland

 Kõpu kommun, en kommun i landskapet Viljandimaa
 Kõpu, Viljandimaa, en småköping i Kõpu kommun i landskapet Viljandimaa, 
 Kõpu jõgi, en å i landskapet Viljandimaa, 
 Kõpu, Dagö, en by i Dagö kommun på ön Dagö
 Kõpu poolsaar, en halvö på ön Dagö, 
 Kõpu tuletorn, en fyr på ön Dagö
 Kõpu, Jõgevamaa, en by i  Pajusi kommun i landskapet Jõgevamaa
 Kõpu, Pärnumaa, en by i Tõstamaa kommun i landskapet Pärnumaa